Монастырь Бебенхаузен (), Бебенгаузен — исторический католический цистерцианский монастырь на территории Бебенхаузена, района города Тюбингена, в земле (государстве) Баден-Вюртемберг, Германия (ФРГ).

История 
Цистерцианский монастырь (аббатство) был основан в 1183 году пфальцграфом Тюбингена Рудольфом I в четырёх километрах к северо-западу от  Тюбингена. Около 1190 года в монастыре поселились цистерцианцы из Шёнау, чтобы продолжить основание монастыря. В XIII веке в монастыре жило около 60 монахов.

Эберхард II купил фохтство Бебенгаузенское.

После Реформации некоторые постройки монастыря использовались сперва как протестантская семинария, а затем, как охотничий замок и загородный дворец Вюртембергской династии.

В бебенгаузенском теологическом учебном заведении получил среднее образование Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг, преподаватели которого оценили его рано созревший ум.

На окончание XIX столетия королевский охотничий замок, лесничество и деревня с 310 жителями в Вюртембергском королевстве. Это один из великолепнейших архитектурных памятников Вюртемберга.

Постройки на территории монастыря 
 Монастырская церковь ()
 Кладбище
 Зал капитула ( — зал собраний)
 Рефекториум ( — столовая), 1510
 Дормиторий ( — спальный корпус), с 29 кельями
 Парлаторий ( — аудитория)
 Братский зал
 Калефакторий (Тёплое помещение)

Галерея

Примечания

Литература 
 Фрёлих, «Монастырь Бебенхаузен» («Das Kloster Bebenhausen»), Тюбинген, 1873.
 Паулус, «Цистерцианское аббатство в Бебенхаузене» («Die Cistercienser-Abtei Bebenhausen»), Штутгарт, 1886.
 Mathias Köhler, Rainer Y, Carla Fandrey: Kloster und Schloss Bebenhausen, Deutscher Kunstverlag München/Berlin 2005, ISBN 3-422-03113-8

Ссылки 
 Полное иллюстрированное описание Бебенхаузена

Замки Баден-Вюртемберга
Монастыри Баден-Вюртемберга
Культовые сооружения Тюбингена
Шёнбух